El término Putumayo puede referirse a:

 Putumayo, río de la Amazonía.
 Putumayo, departamento de Colombia.
 Putumayo, antigua intendencia del sur de Colombia.
 Putumayo, antigua comisaría del sur de Colombia.
 Putumayo, cantón de Sucumbíos, en Ecuador.
 Putumayo, distrito del Perú.
 Putumayo, provincia del Perú.
 Putumayo World Music, sello discográfico.